Дурт-Мунча () — село в Заинском районе Республики Татарстан. Административный центр Дуртмунчинского сельского поселения.

Расположено на слиянии р. Бастырма с ручьями Камыш-Елга и Кара-Елга в 20-25 км к северо-востоку от Заинска и в 30 км к югу от Набережных Челнов.

История 
В «Списке населенных мест по сведениям 1870 года», изданном в 1877 году, населённый пункт упомянут как деревня Дюртмунчи 4-го стана Мензелинского уезда Уфимской губернии. Располагалась при речке Кабанке, по левую сторону коммерческого тракта из Бирска в Мамадыш, в 58 верстах от уездного города Мензелинска и в 38 верстах от становой квартиры в селе Бережные Челны. В деревне, в 83 дворах жили 501 человек (татары, 244 мужчины и 257 женщин), были мечеть, училище, 2 водяные мельницы.

Административная принадлежность 
Как и другие сёла Дуртмунчинского сельского поселения, Дурт-Мунча до 1920 года принадлежала к Ахметьевской волости Мензелинского уезда Уфимской губернии, с 1920 года по 2001 было частью Татарской АССР.

Население

Примечания

Литература 

Населённые пункты Заинского района